Sturani ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Sturani (1938–1976), italienischer Paläontologe, Professor für Geologie an der Universität Turin und Namensgeber des Minerals Carlosturanit
 Fabio Sturani (* 1958), italienischer Politiker und ehemaliger Bürgermeister von Ancona
 Giuseppe Sturani (1855–1940), italienischer Dirigent
 Luisa Monti Sturani (1911–2002), italienische Schriftstellerin und Lehrerin
 Mario Sturani (1906–1978), italienischer Maler und Keramiker